Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2018 прошла в Санкт-Петербурге 25 июля 2015 года. В группу D зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Уэльс, Австрия, Сербия, Ирландия, Молдавия и Грузия. Матчи в группе D прошли с 5 сентября 2016 по 9 октября 2017 года.

Сборная, занявшая первое место, выходит в финальную часть чемпионата. Сборная, занявшая второе место, если она в числе восьми лучших, занявших второе место, принимает участие в стыковых матчах за право выхода в финальную часть турнира, которые прошли в ноябре 2017 года.

Результаты 
Расписание матчей было опубликовано УЕФА после жеребьёвки 25 июля 2015 года в Санкт-Петербурге. Время начала матчей 12 ноября 2016 года и 24 марта 2017 года указано в UTC+1 (CET, центральноевропейское время), время начала остальных матчей — в UTC+2 (CEST, центральноевропейское летнее время). Местное время (отличное от центральноевропейского) указано в скобках.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Бомбардиры 

6 мячей

  Александар Митрович

4 мяча

  Душан Тадич

  Гарет Бейл

3 мяча

  Марко Арнаутович

  Валерий Казаишвили

  Джеймс Макклейн

2 гола

  Мартин Хинтереггер
  Марк Янко
  Мият Гачинович

  Александар Коларов
  Филип Костич
  Джо Аллен

  Аарон Рэмзи

1 гол

  Марсель Забитцер
  Мартин Харник
  Луис Шауб
  Жано Ананидзе
  Валериане Гвилия
  Ника Качарава
  Георгий Меребашвили
  Торнике Окриашвили

  Шейн Даффи
  Шеймус Коулман
  Шейн Лонг
  Дэрил Мерфи
  Джонатан Уолтерс
  Джефф Хендрик
  Игорь Бугаёв
  Александр Гацкан

  Раду Гынсарь
  Александр Дедов
  Бранислав Иванович
  Сэм Воукс
  Бен Вудберн
  Хэл Робсон-Кану

1 автогол

  Кевин Виммер

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на официальном сайте ФИФА
 Страница группы на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу